«День работников морского и речного флота Украины» () — национальный профессиональный праздник, который отмечается на Украине ежегодно в первое воскресенье июля.

Дата проведения этого праздника неоднократно менялась. Впервые у украинских моряков появился свой праздник 29 июня 1993 года, согласно Указу первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука № 236 от 29 июня 1993 года «О Дне работников морского и речного флота». 24 марта 2006 года глава государства Виктор Андреевич Ющенко издаёт новый Указ № 259 «О Дне Военно-морских сил Вооружённых сил Украины», в котором выделяет в отдельную дату праздник военнослужащих Военно-морского флота Украины.

Приблизительно два года спустя, 18 ноября 2008 года, президент Ющенко издаёт ещё один указ «О дне флота Украины» № 1053/2008, которым предписывает считать утратившими силу "Указы Президента Украины от 29 июня 1993 № 236 «О Дне работников морского и речного флота» и от 24 марта 2006 № 259 «О Дне Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины».

В президентском указе № 259 от 18.11.2008 в числе прочего говорилось: «Установить на Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины — День флота Украины, который отмечать ежегодно в первое воскресенье июля». С той поры гражданский и военный флот снова стали отмечать свои профессиональные праздники вместе.

Затем, Президент Украины Виктор Янукович, в своем указе № 1209/2011 от 30.12.2011 переносит празднования дня флота Украины на последнее воскресенье июля, таким образом совместив его во времени с празднованием дня Военно-Морского Флота Российской Федерации (который раньше был в СССР).

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 332/2015 от 12.06.2015 отменил указ Януковича и вернул празднование Дня работников морского и речного флота на первое воскресение июля.

Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.

В «День флота Украины» руководство страны и высшие чины ВМФ Украины поздравляют своих подчинённых с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся сотрудники награждаются государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования.

Примечания

См. также 
 День Военно-Морского Флота.
 День Вооруженных Сил Украины.

Ссылки 

 Указ Президента України № 1053/2008 от 18.11. 2008 року «Про День флоту України»
 «Про День флоту України» от 18 ноября 2008 № 1053/2008
 Указ Президента України № 332/2015 от 12.06.2015

Военно-морские силы Украины
Флот
Украинский флот
Появились в 1993 году на Украине
Праздники июля